Con el nombre de Leonor de Portugal se conoce a:

 Leonor de Portugal (1211-1231), hija de Alfonso II de Portugal y esposa de Valdemar III de Dinamarca.
 Leonor de Portugal, hija de Alfonso IV de Portugal y esposa de Pedro IV de Aragón.
 Leonor de Portugal y Aragón (1434-1467), hija de Eduardo I de Portugal y esposa del emperador Federico III de Habsburgo.
 Leonor de Viseu (1458-1525), reina consorte de Portugal por su matrimonio con Juan II de Portugal.